Línea 147 puede referirse a:

 Línea 147 de autobuses de Madrid.
 Línea 147 de ómnibus de Montevideo.